Greverade ist der Familienname von

 Adolf Greverade (Ratsherr) († 1481), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Adolf Greverade (* um 1452; † 1501), zunächst Kaufmann, dann Geistlicher, Humanist und Stifter